Melo – miasta w Urugwaju|
 Melo – wieś w Portugalii
 Felipe Melo – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w brazylijskim Palmeiras
 José Melo – brazylijski duchowny katolicki, biskup pomocniczy
 Marcello Melo Jr. –  brazylijski aktor, piosenkarz, autor tekstów piosenek, muzyk i model

Zobacz też 

 Meli